Натуральне число 1130
 1130 рік до нашої ери
 1130 рік нашої ери